USS Redwing je název několik lodí používaných americkým námořnictvem: 
 USS Redwing (AM-48) - minolovka ve službě v letech 1919-1924
 USS Redwing (ARS-4) - přejmenovaná USS Redwing (AM-48) ve službě pobřežní hlídky v letech 1924-1943
 USS Redwing (AMS-200) - minolovka ve službě v letech 1955–1959
 USS Redwing (YTB-783) - velký přístavní remorkér ve službě v letech 1965–2003